Himmelreichgraben ist ein Gewässername:

 Himmelreichgraben (Auenbach), rechter Zufluss des Auenbachs im Ortsteil Wald der Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg, der in die Ablach (Donau) mündet
 Himmelreichgraben (Bärbach), rechter Zufluss des Bärbachs vor Welchenholz, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern, der danach in die Wörnitz mündet
 Himmelreichgraben. Oberlauf der Großen Laine, eines rechten Zuflusses der Ammer in Oberammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Himmelreichgraben (Leimbach), linker Zufluss des oberhalb noch Bettelbach genannten Leimbachs in Balzfeld, Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Himmelreichgraben (Lohmühlbach), rechter Zufluss des Lohmühlbachs nach Hohnsberg, Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern, der in die Reichen Ebrach mündet
 Himmelreichgraben (Masseltrinne), rechter Zufluss der Masseltrinne bei Pappelau, Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, die nach einer Versickerungsstrecke weiter als Steintalgraben läuft, der über die dort auf dem Unterlauf Hangel(en)bach genannte Schleiche und den Erlenbach in die Donau entwässert
 Himmelreichgraben (Prössingbach), linker Zufluss des Prössingbachs vor dem Wohnplatz Hubenbauer, Katastralgemeinde Trum- und Prössinggraben, Marktgemeinde Frantschach-Sankt Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Himmelreichgraben (Schwäbische Rezat), linker Zufluss der Schwäbischen Rezat über den Mühlkanal der Bräumühle, Stadt Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Himmelreichgraben (Stehenbach), rechter Zufluss des Stehenbachs bei Unterstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, der in die Donau mündet
 Himmelreichgraben (Sterzelbach), rechter Zufluss des Sterzelbachs am Rand von Haßfurt, Landkreis Haßberg, Bayern

Siehe auch:

 Himmelreich
 Himmelreichbach